Авлита (современный порт) — современный грузовой терминал в Доковой бухте (Севастополь).
 Авлита (средневековый порт) — средневековый порт княжества Феодоро в устье реки Чёрная.